Corijn is een Belgische achternaam. 

 Herman Corijn - een Vlaams filosoof
 Eric Corijn - een Belgisch professor in de sociale en culturele stadgeografie